Feldbauer ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Feldbauer (1886–1946), deutscher Verwaltungsjurist

 Gerhard Feldbauer (* 1933), deutscher Journalist, Historiker und ehemaliger Diplomat
 Max Feldbauer (1869–1948), deutscher Maler
 Peter Feldbauer (* 1945), österreichischer Historiker

Siehe auch:
 Feldbauern